A 2022-es British Open (hivatalosan a 2022 Cazoo British Open) egy profi snookertorna volt, amelyet 2022. szeptember 26. és október 2. között rendeztek az angliai Milton Keynesben. A 2022–2023-as szezon harmadik pontszerző versenyét a World Snooker Tour szervezte, és a Cazoo autókereskedő szponzorálta. A tornát Magyarországon az Eurosport közvetítette.

Az összes forduló után sorsolással dőlt el, hogy a győztesek közül kik játszanak egymás ellen a következő fordulóban. A negyeddöntők előtti összes mérkőzést 4 nyert frame-ig, a negyeddöntőket 5 nyert frame-ig, az elődöntőket 6 nyert frame-ig, a döntőt pedig 10 nyert frame-ig játszották. Ryan Day nyerte a tornát, 10–7-re legyőzve Mark Allent a döntőben, ezzel megszerezve pályafutása negyedik pontszerző győzelmét. Mark Selby meglökte pályafutása negyedik maximum breakjét, ami egyben a torna legnagyobb breakje lett.

Díjazás 
A torna összdíjazása  font volt, ebből a győztes  fontot kapott. A versenyt a Cazoo brit autókereskedő cég szponzorálta. Az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:

 Győztes: 100 000 £
 Döntős: 45 000 £
 Elődöntős: 20 000 £
 Negyeddöntős: 12 000 £

 Legjobb 16 közé jutásért: 8000 £
 Legjobb 32 közé jutásért: 5000 £
 Legjobb 64 közé jutásért: 3000 £
 Legmagasabb break: 5000 £

 Összesen: 478 000 £

Ágrajz 
A torna fő szakaszának sorsolása alább látható. A félkövérrel szedett játékosok a mérkőzések győzteseit jelölik.

Felső ág

Alsó ág

Döntő

Kvalifikáció 
A versenyre való kvalifikáció 2022. augusztus 9. és 14. között zajlott a Wiganben, Angliában. Minden mérkőzés 4 nyert frame-ig tartott. Egyes selejtező-mérkőzéseket a főtornán játszottak le.

Selejtezők

Százas breakek

Versenyszakasz
A tornán összesen 62 százas breaket löktek.

Kvalifikációs szakasz 

A selejtezőn összesen 25 százas breaket löktek.

Jegyzetek 

Sznúker az Egyesült Királyságban
2022 a snookerben